Friedrich Imhoof ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Imhoof (Unternehmer) (1807–1893), Schweizer Textil-Exporthändler
 Friedrich Imhoof-Blumer (1838–1920), Schweizer Numismatiker